Mit der deutschen Bezeichnung Wikingermuseum Ribe können zwei Museen in der dänischen Stadt Ribe gemeint sein:

* Museet Ribes Vikinger, ein Museum in der Innenstadt von Ribe
 Ribe VikingeCenter, ein Freilichtmuseum zwei Kilometer südlich von Ribe